Balcer ist eine polnische Kurzform von Balthasar.

Vorname
 Balcer Stanisławski († 1610), Starost in Polen
 Balcer Kunc (* um 1580–nach 1642), Bildhauer in Krakau

Familienname 

 Bethany Balcer (* 1997), US-amerikanische Fußballspielerin
 Bogdan Balcer (1936–2018), polnischer Historiker
 Léon Balcer (1917–1991), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch
 Balzer
 Baltzer